Topónimos
Municipalidade Regional de Peel — subdivisão administrativa do Ontário, Canadá
Estreito de Peel — entre a Ilha do Príncipe de Gales e a Ilha Somerset, Canadá
Rio Peel — afluente do Rio Mackenzie, noroeste do Canadá

Outros usos
Estação Peel — do Metro de Montreal
Peel P50 — microcarro, projetado por Cyril Cannel
Plano Peel — plano de resolução do conflito palestiniano de 1937
Peel Sessions — gravações músicais coordenadas pelo radialista britânico John Peel (1938-2004) na BBC Radio 1

Desambiguações de topônimos